Chróstowo peut désigner en Pologne :

 Chróstowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chróstowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Chróstowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale

Voir aussi